Veszprém vasútállomás (régi) a Veszprém belvárosában volt régi vasútállomás
Veszprém vasútállomás (Jutas), a jelenlegi veszprémi állomás, első nevén Jutas